Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Майотте. В список включены регионально исчезнувшие виды.

Из 17 указанных в таблице видов, 1 является уязвимым.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Майотта
Майотта